Vega puede referirse a:

Geografía física 
 Una vega, llanura aluvial, llanura de inundación o valle de inundación; terreno bajo y llano que puede ser inundado ante una eventual crecida de las aguas de una corriente fluvial cercana.

Lugares

En Canadá 
 Vega, área no incorporada del condado de Barrhead, en la provincia de Alberta.

En Chile 
 Vega Central, llamada coloquialmente la Vega, mercado de abastos ubicado en Recoleta (Santiago) en la orilla norte del río Mapocho.

En España

En la provincia de Alicante 
 Vega Baja del Segura, comarca.

En la provincia de Asturias 

 Vega, localidad del municipio de Aller.
 Vega de Cien, localidad del municipio de Amieva.
 Vega de Pervís, localidad del municipio de Amieva.
 Vega de Ouría, localidad del municipio de Boal.
 Vega de los Molinos, localidad del municipio de Castropol.
 Vega del Torno, localidad del municipio de Castropol.
 Vega de Pindolas, localidad del municipio de Coaña.
 Vega, localidad del municipio de Gijón.
 Vega, localidad del municipio de Illas.
 Vega, localidad del municipio de Nava.
 Vega de Cima, localidad del municipio de Navia.
 Vega, localidad del municipio de Oviedo.
 Vega, localidad del municipio de Quirós.
 Vega, localidad del municipio de Ribadesella.
 Vega de los Peredos, localidad del municipio de Salas.
 Vega del Carro, localidad del municipio de Santa Eulalia de Oscos.
 Vega el Rey, despoblado del municipio de Santo Adriano.
 Vega, localidad del municipio de Sariego.
 Vega, localidad del municipio de Siero.
 Vega de Llan, localidad del municipio de Taramundi.
 Vega de Zarza, localidad del municipio de Taramundi.
 Vega de Muñalen, localidad del municipio de Tineo.
 Vega de Rey, localidad del municipio de Tineo.
 Vega, localidad del municipio de Villaviciosa.

En la provincia de Ávila 
 Vega de Santa María, municipio.

En la provincia de Burgos 
 Vega de Lara, localidad del municipio de Jurisdicción de Lara.

En la provincia de Cáceres 
 Vega de Mesillas, localidad del municipio de Collado de la Vera.

En la provincia de Cádiz 
 Vega los Pérez, localidad del municipio de El Puerto de Santa María.

En la provincia de Cantabria 

 Vega, localidad del municipio de Villafufre.
 Vega de Liébana, municipio.
 Vega de Pas, municipio.
 Vega Escobosa, despoblado del municipio de Luena.

En la provincia de Córdoba 
 Vega de Santa Lucía, localidad del municipio de Palma del Río.

En la provincia de Cuenca 
 Vega del Codorno, municipio.

En la provincia de Granada 

 Vega Alta de Granada, mancomunidad.
 Vega de Granada, comarca.

En la provincia de Jaén 

 Vega de Castrobayona, localidad del municipio de Siles.
 Vega Santa María, localidad del municipio de Linares.

En la provincia de Las Palmas 

 Vega de Enmedio, localidad del municipio de Santa Brígida.
 Vega de Río Palmas, localidad del municipio de Betancuria.
 Vega de San Mateo, municipio.
 Vega de Tegoyo, localidad del municipio de Tías.

En la provincia de León 

 Vega de Antoñán, localidad del municipio de Benavides.
 Vega de Caballeros, localidad del municipio de Los Barrios de Luna.
 Vega de Espinareda, municipio.
 Vega de Gordón, localidad del municipio de La Pola de Gordón.
 Vega de Infanzones, municipio.
 Vega de los Árboles, localidad del municipio de Villasabariego.
 Vega de Magaz, localidad del municipio de Magaz de Cepeda.
 Vega de Monasterio, localidad del municipio de Cubillas de Rueda.
 Vega de Valcarce, municipio.
 Vega de Viejos, localidad del municipio de Cabrillanes.
 Vega de Yeres, localidad del municipio de Puente de Domingo Flórez.

En la Comunidad de Madrid 

 Vega Corbera, despoblado del municipio de Villarejo de Salvanés.
 Vega de los Bodegones, despoblado del municipio de Villamanrique de Tajo.
 Vega de los Frailes, localidad del municipio de Estremera.
 Vega del Pingarrón, despoblado del municipio de San Martín de la Vega.

En la provincia de Málaga 

 Vega, localidad del municipio de Benalauría.
 Vega Santa María, localidad del municipio de Pizarra.

En la provincia de Murcia 

 Vega Alta del Segura, comarca.
 Vega Media del Segura, comarca.

En la provincia de Palencia 

 Vega de Bur, localidad del municipio de Olmos de Ojeda.
 Vega de Doña Olimpa, localidad del municipio de Saldaña.
 Vega de Riacos, localidad del municipio de Respenda de la Peña.
 Vega-Valdavia, comarca.

En la provincia de Salamanca 

 Vega de Salamanca, localidad del municipio de Villamayor.
 Vega de Tirados, municipio.

En la provincia de Sevilla 
 Vega del Guadalquivir, comarca.

En la provincia de Santa Cruz de Tenerife 
 Vega Lagunera, localidad del municipio de San Cristóbal de la Laguna.

En la provincia de Teruel 
 Vega, localidad del municipio de Cantavieja.

En la provincia de Toledo 

 Vega de Escalona, localidad del municipio de Escalona.
 Vega del Castillo, localidad del municipio de El Viso de San Juan.
 Vega la China, despoblado del municipio de El Casar de Escalona.

En la provincia de Valladolid 

 Vega de Ruiponce, municipio.
 Vega de Valdetronco, municipio.

En la provincia de Zamora 

 Vega del Castillo, localidad del municipio de Espadañedo.
 Vega de Nuez, localidad del municipio de Viñas.
 Vega de Tera, municipio.
 Vega de Villalobos, municipio.

En Estados Unidos 

 Vega, despoblado del condado de Monterrey, en el estado de California.
Las Vegas, la ciudad más grande de Nevada. 
 Vega, ciudad del condado de Oldham, en el estado de Texas.

En México 
 Vega de Alatorre, municipio del estado de Veracruz.
 Sola de Vega, municipio del estado de Oaxaca.

En Noruega 
 Vega, municipio de la provincia de Nordland.

En Puerto Rico 

 Vega Alta, municipio.
 Vega Baja, municipio.

En República Dominicana 
 La Vega Real, Fundada en 1844, una de las 32 provincias dominicanas. Se encuentra casi en el centro del país. Fue una de las cinco provincias originales creadas por la Constitución de San Cristóbal de 1844.

En Suecia 
 Vega, localidad del municipio de Haninge, en la provincia de Estocolmo.

Personalidades 

 Vega (n. 1979), cantante española.
 Amelia Vega (n. 1984), actriz, cantante y modelo Dominicana. Miss Universo 2003.
 Antonio Vega (1957-2009), cantante español.
 César A. C. Vega (n. ¿?), músico cantante y bajista de los Saicos.
 Claudia Vega (n. 1999), actriz española.
 Daniela Vega (n. 1989), actriz y cantante lírica chilena.
 Gonzalo Vega (1946-2016) actor de cine, teatro y televisión mexicano 
 Hugo Gutiérrez Vega (1934-2015), abogado, poeta, escritor, actor, catedrático, diplomático y académico mexicano.
 Jurij Bartolomej Vega (1854-1902), matemático y militar esloveno.
  Lope de Vega (1562-1635), poeta y dramaturgo 
 Nora Vega (n. 1961), patinadora de velocidad argentina.
 Pasión Vega (n. 1976), cantante española.
 Paz Vega (n. 1976), actriz española.
 Suzanne Vega (n. 1959), cantante y compositora norteamericana

Automóviles
 Chevrolet Vega, modelo de automóvil fabricado por Chevrolet en la década de 1970.
 Facel Vega, fabricante de coches de lujo francés desaparecido.

 Otros 

 Vega, nombre femenino en español. 
 Vega, barco sueco, en el que el explorador Adolf Erik Nordenskjöld realizó la expedición que atravesó por primera vez el Paso del Noreste.
 Vega, cohete europeo para la puesta en órbita de satélites.
 Vega, estrella principal de la constelación de la Lira.
 Vega, cráter lunar dedicado a Jurij Bartolomej Vega.
 Vega, personaje ficticio de la serie de videojuegos Street Fighter.
 Vega Sicilia''', uno de los vinos españoles más reconocidos a nivel mundial.